

Antroponimi 
 Pedro – nome proprio di persona spagnolo e portoghese

Cinema 
 Pedro  – film del 2008 diretto da Nick Oceano
 Pedro – cortometraggio portoghese del 2016

Musica 
 Pedro  – singolo musicale del 1980 di Raffaella Carrà

Persone 
 Pedro Rodríguez Ledesma detto Pedro – calciatore spagnolo nato nel 1987
 Pedro González Martínez detto Pedro – calciatore spagnolo nato nel 1968

Altro 
 Pedro  – personaggio di Excel Saga
 Pedro  – personaggio della serie Pokémon
 Pedro  – personaggio della serie fantasy The Power of Five
 Pedro  – personaggio di One Piece
 Pedro – videogioco del 1984 per vari computer
 Pedro ximénez – vitigno spagnolo